Хосе Кастильо: Кастильо, Хосе Игнасио (род. 1975) — аргентинский футболист.
 Кастильо, Хосе Луис (род. 1973) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Кастильо, Хосе (род. 1986) — эквадорский пауэрлифтер.